Heritage Hills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Heritage Hills (Colorado)
 Heritage Hills (New York)
 Heritage Hills (Tennessee)

in Kanada:
 Heritage Hills (Alberta)